Europese weg 44, een Europese weg
E44 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten
Praga E-44, een Tsjechoslowaaks vliegtuig